Лига наций КОНКАКАФ 2019—2020 годов — высший дивизион Лиги наций КОНКАКАФ, международные соревнования с участием мужских национальных сборных 41 ассоциации-члена КОНКАКАФ. Лига А завершилась в июне 2021 года, по результатам турнира сборная США стала первыми чемпионами Лиги наций КОНКАКАФ.

Формат 
Лига A состояла из двенадцати команд, к шести участникам пятого раунда отборочного турнира к чемпионату мира 2018 КОНКАКАФ присоединились шесть лучших команд из квалификации на Лигу Наций 2019—2020. Лига была разделена на четыре группы по три команды. Команды соревновались дома и на выезде по круговойму формату. Четыре победителя групп прошли квалификацию в финальный чемпионат Лиги наций, а четыре команды, занявшие последние места в каждой группе, были переведены в лигу B в следующго сезона.

Финал Лиги наций состоялся в июне 2021 года и проходил в формате плей-офф в США, централизованном месте, выбранном КОНКАКАФ. Четыре команды сыграли в полуфинале, где матчи определялись рейтингом группового этапа (1 на 4 и 2 на 3), за которым следовали матч за третье место и финал.

В сентябре 2019 года было объявлено, что Лига Наций также предоставит квалификацию на Золотой кубок КОНКАКАФ 2021 года. Две лучшие команды из каждой из четырех групп лиги А прошли квалификацию на Золотой кубок, а команды, занявшие третье место, вошли в первый раунд квалификации на Золотой кубок.

Посев команд 
Команды были распределены в соответствии с их позицией в ноябрьском рейтинге 2018 КОНКАКАФ.

Жеребьевка группового этапа прошла в Cosmopolitan of Las Vegas в Лас-Вегасе, США, 27 марта 2019 года в 19:00 по местному времени.

Групповой этап

Группа A 

Время матча указано по местному времени.

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Составы

Жеребьевка 
Четыре команды были отсортированы по результатам группового этапа.

Сетка

Полуфиналы

Гондурас — США

Мексика — Коста-Рика

Матч за 3-е место

Финал

Статистика

Бомбардиры 
4 гола

  Джордан Моррис

  Уэстон Маккенни

3 гола

  Наки Уэллс
  Дэвид Хойлетт

  Франсиско Кальво
  Альберт Элис

  Хосе Масиас
  Джош Сарджент

2 гола

  Францди Пьеро
  Брайан Мойя
  Алфонсо Дейвис

  Элсон Хой
  Рауль Хименес
  Уриэль Антуна

  Габриэль Торрес
  Гьяси Зардес
  Кристиан Пулишич

1 гол

  Данте Леверок
  Дюкенс Назон
  Джонатан Торо
  Дуглас Мартинес
  Хуан Рамон Мехиа
  Эдвин Родригес
  Джонатан Дэвид
  Джонатан Осорио
  Донил Хенри
  Лукас Каваллини
  Стивен Витория
  Джохан Венегас

  Жоэль Кэмпбелл
  Хосе Гильермо Ортис
  Рангело Янга
  Жорди Делем
  Сирил Мандуки
  Эмманюэль Ривьер
  Диего Лаинес
  Ирвинг Лосано
  Роберто Альварадо
  Родольфо Писарро
  Себастьян Кордова
  Хесус Корона

  Эдсон Альварес
  Эктор Эррера
  Адальберто Карраскилья
  Роландо Блэкберн
  Джовин Джонс
  Кевин Молино
  Райан Телфер
  Джованни Рейна
  Жордан Сибачо
  Эрон Лонг

Автоголы

  Дарио Рамос (в матче против США)
  Ромарио Бартелери (в матче против Гондураса)

  Карлос Сальседо (в матче против Панамы)
  Гарольд Каммингс (в матче против Бермуд)

  Даниэль Карр (в матче против Мартиники)

Турнирная таблица 
Ниже представлена сводная таблица команд на Лиге наций. Если в матчах на вылет после окончания основного времени счёт был равным, то обе команды получали по одному очку.

Символическая сборная 
После завершения турнира КОНКАКАФ объявил следующий состав лучшим.
 Вратарь
  Луис Лопес
 Защитники
  Джон Брукс
  Франсиско Кальво
  Нестор Араухо
 Полузащитники
  Уэстон Маккенни
  Эктор Эррера
  Джованни Рейна
  Эдвин Родригес
 Нападающие
  Диего Лаинес
  Кристиан Пулишич
  Альберт Элис

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

2021
2019 год в футболе
2021 год в футболе
Сентябрь 2019 года
Октябрь 2019 года
Ноябрь 2019 года
Июнь 2021 года
Международные соревнования по футболу в США
Спорт в США в 2019 году
Спорт в Канаде в 2019 году
Спорт в Мексике в 2019 году
Спорт в США в 2021 году
Соревнования национальных сборных по футболу